ŠK Slovan Bratislava is een Slowaakse voetbalclub uit Bratislava. De club werd in 1919 opgericht als 1. ČsŠk Bratislava. Sinds 1952 heet de club Slovan Bratislava (met wisselende tussenvoegsels). De clubkleuren zijn blauw-wit, thuiswedstrijden werden decennialang gespeeld in stadion Tehelné Pole (capaciteit: 30.087 toeschouwers). Nu is dat het Národný futbalový štadión. Tussen de sloop van het oude stadion en de nieuwbouw van het nieuwe speelde Slovan haar wedstrijden tijdelijk in Štadión Pasienky. In de jaren 40, tijdens de onafhankelijkheid van Slowakije onder de nazi's, werd de club (toen ŠK Bratislava) geheten vier keer kampioen van Slowakije.

Na de Tweede Wereldoorlog speelde Slovan weer om het Tsjecho-Slowaakse kampioenschap. Daarin was het ook een van de toonaangevende clubs. In de jaren 50 en 70 werd dat zevenmaal behaald. Ook de beker werd vijf keer gewonnen.

Het grootste succes werd in 1969 behaald, toen Slovan Bratislava de Europacup II won. In de finale in Bazel werd met 3-2 van FC Barcelona gewonnen.

Na de onafhankelijkheid van Slowakije werd Slovan een van de grote clubs van dat land. In de jaren 90 werd vier keer het kampioenschap behaald. Europese successen kwamen niet meer voor. In 2004 degradeerde de club naar de 2. Liga, maar kon na twee seizoenen op het hoogste niveau terugkeren.

In 2009 speelde de club in de voorronde van de UEFA Europa League tegen Ajax. De uitwedstrijd werd verloren met 5-0. In 2011 zorgde de club in de voorronde van de UEFA Europa League voor een sensatie door in de thuiswedstrijd AS Roma met 1-0 te verslaan.

Op 16 oktober 2014 werd de Tsjechische oud-international Jozef Chovanec (ex-PSV) aangesteld als hoofdtrainer. Zijn benoeming volgde na het ontslag van zijn landgenoot František Straka, die moest opstappen na een reeks nederlagen, onder meer in de UEFA Europa League tegen BSC Young Boys en SSC Napoli.

Naamsveranderingen 
1919 — Opgericht als 1. CsSk Bratislava
1939 — ŠK Bratislava
1948 — ZSJ Sokol NV Bratislava
1952 — ZJ Slovan NV Bratislava
1954 — Slovan UNV Bratislava
1961 — fusie met TJ Dimitrov Bratislava → TJ Slovan ChZJD Bratislava
1990 — ŠK Slovan Bratislava

Erelijst

Eindklasseringen

Slovan Bratislava in Europa 

Slovan Bratislava speelt sinds 1955 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De editie die Slovan Bratislava heeft gewonnen is dik gedrukt:
Champions League (10x)
1992/93, 1999/00, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europacup I (4x)
1956/57, 1970/71, 1974/75, 1975/76
Europa League (13x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (7x)
1962/63, 1963/64, 1968/69, 1969/70, 1982/83, 1989/90, 1997/98
UEFA Cup (9x)
1972/73, 1976/77, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2001/02
Intertoto Cup (1x)
2007
Mitropacup (8x)
1955, 1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1967, 1988

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website